

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Point – township della Contea di Northumberland, Pennsylvania
 Point – città della Contea di Rains, Texas

Musica 
 Point – album di Ernie Dale del 1995
 Point – album di Cornelius del 2001

Altro 
 Point – elemento della struttura di una rete di computer con tecnologia Fidonet